Il termine  polinomio primitivo viene utilizzato con diversi significati in due settori della Matematica:
 Nella teoria dei campi, un polinomio primitivo è il  polinomio minimo di un elemento primitivo dell'estensione finita   GF(pm).
 In algebra (specialmente in teoria degli anelli), un polinomio primitivo è  un polinomio su un dominio d'integrità R (come gli Interi) tale che nessun elemento non-invertibile di R è divisore comune di tutti i suoi coefficienti.